De mannen speelden op Wimbledon in 2019 het enkelspel van maandag 1 tot en met zondag 14 juli in de Londense wijk Wimbledon. De Serviër Novak Đoković slaagde erin zijn titel te verdedigen door in de finale de Zwitser Roger Federer te verslaan.

Algemeen

Opzet 
 Het toernooi werd afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
 De wedstrijden werden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five). In de beslissende vijfde set moest met twee games verschil gewonnen worden. Bij een stand van 12-12 in de beslissende set werd een supertiebreak (tot 10 punten) gespeeld. Tot 2019 werd er geen supertiebreak gespeeld bij 12-12, maar oneindig doorgespeeld tot er twee games verschil waren.

Geplaatste spelers 
Bij de loting kregen de beste 32 spelers van het speciale 'Wimbledon grasbaan plaatsingssysteem' een geplaatste status. Het 'Wimbledon grasbaan plaatsingssysteem' bij de mannen was gebaseerd op de ATP-ranglijst, waarbij de prestaties op gras van de afgelopen twee jaren zwaarder telden: de ATP-punten op gras van het afgelopen jaar werden verdubbeld en het beste grasresultaat van het jaar daarvoor werd voor 75 procent extra meegeteld. Het speciale plaatsingssysteem werd toegepast van 2002 tot en met 2019. Geplaatste spelers ontliepen elkaar in de eerste twee ronden.

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 5 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Derde ronde
| RD4=Vierde ronde

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Novak Đoković
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Philipp Kohlschreiber
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3=3
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=
| RD1-seed03=
| RD1-team03= Denis Kudla
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Malek Jaziri
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=3
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=
| RD1-seed05=
| RD1-team05= Ernests Gulbis
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=612
| RD1-score05-3=2
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Leonardo Mayer
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=
| RD1-seed07=
| RD1-team07= Hubert Hurkacz
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4=6
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=32
| RD1-team08= Dušan Lajović
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=4
| RD1-score08-4=4
| RD1-score08-5=
| RD1-seed09=19
| RD1-team09=

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ATP
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 2019